Ángela Vergara Marshall (n. Santiago, 22 de marzo de 1972) es historiadora y académica de California State University. Sus investigaciones se han centrado en temas de historia social y de los trabajadores chilenos durante el siglo XX.

Carrera 
Obtuvo la Licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1994 y el Doctorado en Historia en la Universidad de California en San Diego en 2002.  Su primera investigación fue sobre los pobladores de Puerto Montt y la masacre de Pampa Irigoin, en 1969. Luego se especializó en los trabajadores, en particular, los mineros del cobre en Potrerillos (Chile), tema sobre el cual hizo su tesis de doctorado, titulada Legitimating Workers’ Rights. Chilean Copper Workers in the mines of Potrerillos and El Salvador, 1917-1973, que luego se transformó en libro. Ha desarrollado varios estudios sobre consumo, accidentes laborales, campamentos mineros, conflictividad laboral y desempleo.

Desde 2006 es profesora en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles.

Obras 
 "Norteamericanos en el mineral de Potrerillos", Historia (Santiago), vol.34, 2001, p.227-237.
 "Conflicto y Modernización en la Gran Minería del Cobre (1950-1970)", Historia (Santiago), vol.37, N.º2, diciembre/2004, pp.419-436.
 Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile. The Pennsylvania State University Press, 2008.
 "The Great Depression and Chilean Workers", en The Great Depression in the Americas, de Paulo Drinot y Alan Knight (eds.)(Duke University Press, 2014).
 "Identifying the Unemployed: Social Categories and Relief in Depression-Era Chile (1930-34)", Labor. Studies in Working-Class History, 2018.
 "Bringing Justice to the Workplace: Labor Courts and Labor Laws in Chile, 1930s-1980s", Labor Justice across the Americas, de Leon Fink y Juan Manuel Palacio (eds.) (University of Illinois Press, 2018). Junto a Diego Ortúzar.
 "Los trabajadores de las grandes tiendas: Gath y Chaves, Chile, 1910-1952, Claves. Revista De Historia, vol.8, n.º5, 2019, pp.35-65. Junto a Paola Orellana.

Referencias 

Historiadores de Chile